Justin Pitts (né le 26 octobre 1994) est un joueur  américain de basket-ball professionnel.

Biographie 
De 2015 à 2018, Justin Pitts évolue dans le club de universitaire des Bearcats de  qui évolue en  de la NCAA.

En 2018, il signe un contrat avec le club allemand de Karlsruhe. Victime d'une blessure au pied, son contrat est rompu pendant sa période d'essai. Il est alors engagé par le club espagnol de HLA Alicante, club espagnol de . Ses statistiques (moyennes de 12,4 points, 1,7 rebond, 3,4 passes décisives et 13,3 d'évaluation en 28 minutes) permettent à son équipe d'accéder à la LEB Oro ( espagnole lors de la saison 2020-2021).

Il signe contrat avec le club français de seconde division Saint-Quentin Basket-Ball pour la saison 2021-2022.Le 7 août 2020, à la suite de problèmes personnels, le joueur, en accord avec le club, décide de mettre fin à sa collaboration avec le SQBB.

Clubs 
 2015-2018 :  Northwest Missouri State University (NCAA II)
 2018-2020 :  HLA Alicante ( division espagnole)
 2020-2021 :  HLA Alicante ( division espagnole)

Notes et références

Liens externes 
 
 

Joueur américain de basket-ball
Joueur du Saint-Quentin Basket-Ball
Naissance en octobre 1994
Naissance dans le comté de Jackson (Missouri)
Joueur du CB Lucentum Alicante